Dokdo est le nom donné en Corée aux rochers Liancourt.
 La classe Dokdo est une classe de navires de guerre sud-coréens.